L'édition 2008-2009 de la OK Liga se joue du 13 septembre 2008 au mois de juin 2009. Le championnat regroupe 16 clubs.

Équipes 

Promus
 CP Sitges
 PAS Alcoi
 SHUM Maçanet

Phase régulière

Résultats

Classement 

|valign="top"|

|}

Play-offs 
Les huit meilleures équipes de la phase régulière sont qualifiées pour les play-offs.

L'équipe qualifiée en demi-finale est la première à remporter deux victoires sur son adversaire. Chaque match disputé doit se terminer par la victoire d'une équipe. En cas d'égalité, des prolongations et éventuellement une séance de tirs au but sont organisées.

Les demi-finales et la finale se jouent en trois victoires sur l'adversaire.

Premier quart de finale

Deuxième quart de finale

Troisième quart de finale

Quatrième quart de finale

Première demi-finale

Deuxième demi-finale

Finale

Classement des buteurs 
Classement des 10 meilleurs buteurs du championnat.

Notes et références 

Championnat d'Espagne de rink hockey
Rink hockey en 2008
Rink hockey en 2009
Sport en Espagne en 2008
Sport en Espagne en 2009